Open Archives Initiative – progetto per rendere facilmente fruibili gli archivi che contengono documenti prodotti in ambito accademico
 Organizzazione Artistica Internazionale – agenzia di spettacoli di Adriano Aragozzini